

Жабікув — село в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Жабікув — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства